Mount Vancouver ist der Name folgender Berge:

 Mount Vancouver (Nordamerika) an der Grenze von Kanada und Alaska
 Mount Vancouver (Neuseeland) in der Region Canterbury, Neuseeland